Caspar Cruciger ist der Name folgender Personen:

* Caspar Cruciger der Ältere (1504–1548), deutscher Theologe und Reformator
 Caspar Cruciger der Jüngere (1525–1597), deutscher evangelischer Theologe